Der Kreis Stade war von 1885 bis 1932 ein Landkreis in der preußischen Provinz Hannover. Der Kreissitz war in Stade.

Geschichte 
Der Kreis Stade wurde 1885 aus der selbständigen Stadt Stade, dem Amt Harsefeld mit Ausnahme der Gemeinde Neuland und dem Amt Himmelpforten mit Ausnahme der Gemeinde Elm gebildet. Bei der Kreisreform 1932 wurde der Kreis Stade mit dem Kreis Kehdingen sowie Teilen der aufgelösten Kreise Jork und Neuhaus an der Oste zum neuen Kreis Stade (ab 1939 Landkreis Stade) zusammengefasst.

Landräte 
 1885–1895 Adolf Goetze
 1895–1917 Ulrich Dumrath
 1917–1932 Franz Cornelsen

Einwohnerentwicklung

Städte und Gemeinden 
Die Städte und Gemeinden des Kreises Stade mit ihren Einwohnerzahlen von 1910 und 1925:

1)vor 1932 eingemeindet
2)ab 1933 Bossel
3)bis 1909 Borrel

Weblinks

Einzelnachweise 

Stade
Geschichte (Landkreis Stade)
Geschichte (Stade)
Gegründet 1885
Aufgelöst 1932